Името Мокреш носят две български села:

 Мокреш, област Монтана
 Мокреш, област Шумен